Die Schweizer Hochschulmeisterschaft im Handball 2018 ist die 16. Austragung des Schweizer Hochschulmeisterschaft der Männer. Die Universität Basel als Titelverteidigerin nahm nicht teil.

Modus

Vorrunde 
Die Vorrunde besteht aus einer Gruppen à 5 Mannschaften die im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Spiel um den Finalrundeneinzug spielten. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz.

Finalrunde 
Der erste der Vorrunde spielte gegen den vierten und der zweite gegen den dritten das Halbfinale.

Die beiden Verlierer der Halbfinale spielten das kleine Final und die Gewinner das Finale.

Vorrunde

Rangliste

Spiele

Finalrunde

Übersicht

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierungen 

 Der erste Platz berechtigt zur Teilnahme an der Handball bei den European Universities Games 2018.

Einzelnachweise 

2018
Handballveranstaltung 2018
Sportveranstaltung im Kanton Tessin
Tenero-Contra